Річки:
 Сухий Ташлик — річка в Україні в південно-східній частині Придніпровської височини, ліва притока Синюхи.
 Сухий Ташлик — річка в Україні, права притока Мокрого Ташлику.

Населені пункти:
 Сухий Ташлик — село у Вільшанському районі Кіровоградської області.